Дэй, Дей () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Дэй, Артур Льюис (1869—1960) — американский физик, геофизик и геохимик.
 Дэй, Джон (ок. 1522—1584) — английский протестантский печатник.
 Дэй, Дорис (1922—2019) — американская актриса и певица.
 Дэй, Зелла (род. 1995) — американская певица и автор песен.
 Дэй, Ингеборг (1940—2011) — австрийско-американская писательница.
 Дэй, Кристин (род. 1986) — ямайская бегунья на 400 метров, чемпионка мира и двукратный призёр Олимпийских игр в эстафете.
 Дэй, Кайла (род. 1999) — американская профессиональная теннисистка.
 Дэй, Марселин (наст. имя Марселин Ньюлин; 1908—1990) — американская киноактриса.
 Дэй, Остин (род. 1988) — американский профессиональный баскетболист.
 Дэй, Пол (род. 1956) — британский певец, вокалист оригинального состава группы Iron Maiden.
 Дэй, Прайс (1907—1978) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии. 
 Дэй, Райан (род. 1980) — валлийский снукерист.
 Дэй, Ричард (1896—1972) — канадский художник-постановщик, семикратный лауреат и многократный номинант премии «Оскар».
 Дэй, Роберт (1836—1914) — ирландский антиквар и фотограф.
 Дэй, Рози (род. 1995) — английская актриса.
 Дэй, Уильям Руфус (1849—1923) — государственный секретарь США.
 Дэй, Фелиция (род. 1979) — американская актриса.
 Дэй, Фрэнсис (1829—1889) — ихтиолог, генерал-инспектор рыбной ловли в Индии и Бирме.
 Дэй, Хэп (1901—1990) — канадский хоккеист и тренер, многократный обладатель Кубка Стэнли.
 Дэй, Чарли (род. 1976) — американский актёр.

Двойные фамилии 

 Дэй-Льюис, Дэниел (род. 1957) — британо-ирландский актёр.

Топоним 
  — река во Вьетнаме, приток Хонгхи.

См. также

Примечания